Суперліга Данії сезону 2008–2009 — 19-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Чемпіоном всьоме став Копенгаген.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Ольборг взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як фіналіст Кубку Данії 2008—2009.
2. Клуб Раннерс візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 через Рейтинг Fair Play УЄФА.

Позначення:

Результати

Тури 1-22

Тури 23-33

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Данії на soccerway 

2008-2009
Данія
Данія
2008 у данському спорті
2009 у Данії